Een verkeersweg:
 N911 (België)
 N911a (België)
 N911 (Nederland), zie Provinciale weg 911

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing